Adorata — мини-альбом дуэта Марка Ланегана и Грега Дулли — группы The Gutter Twins, изданный в 2008 году.

Информация об альбоме 
Adorata был записан во время сессий к предыдущему альбому The Gutter Twins — Saturnalia. Мини-альбом включает в себя только две оригинальные песни группы, прочие шесть — кавер-версии. Изначально Adorata вышел только на iTunes как эксклюзивный альбом, но уже через пару недель на сайте лейбла Sub Pop появилась бесплатная MP3 320 кбит/с версия.

Список композиций

Ссылки 
 Adorata на Discogs 
 MySpace-страница The Gutter Twins 
 Страница альбома на сайте лейбла Sub Pop  

Альбомы 2008 года
Альбомы Марка Ланегана